Щуровка (), село, 
Червоногусаровский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320286803. Население по переписи 2001 г. составляет 131 (60/71 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Щуровка находится на правом высоком берегу реки Северский Донец ().
На противоположном берегу реки много озер, болота, местами поросшие лесом.

Происхождение названия 
Название происходит от небольшой зеленой птицы, которая гнездится в ярах в округе села. Древние название Ольховый Рог.

История 
 1706 год - дата основания.
 Памятники верхнего палеолита (40—10 тыс. лет назад) выявлены в районе села Щуровка.
 Археологические раскопки возле сел Щуровка и Новая Гусаровка свидетельствует, что территория района была заселена ещё со времен неолита. В частности, до наших дней дожили следы двух стоянок неолита, поселения периода бронзы и раннего железного века, а также скифский курган IV—III вв. до н.э.

Достопримечательности 
 Братские могилы советских воинов

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района